Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, een organisatie met als doel het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie
European Air Group, een militair samenwerkingsverband tussen zeven Europese landen
Encoded Archival Guide, een internationale XML-standaard voor het coderen van de namen van collectie houdende instellingen en gerelateerde informatie